Juran může být jméno nebo příjmení vícera osob:

 Ťü-žan (), v přepisu pchin-jin Jùrán – čínský malíř druhé poloviny 10. století
 Antonín Juran (* 1943) – československý fotbalista a fotbalový trenér
 Josef Juran (1885–1963) – československý komunistický politik